Лос Алуксес има више значења:

 Лос Алуксес (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лос Алуксес (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику